Grand Prix Portugalska 1990 (oficiálně XIX Grande Premio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 23. září 1990. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1990
Grand Prix Portugalska